Кастромембибре ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 16,60 км². Население — 73 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 65 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Вальядолида